Les Mérovingiens sont la dynastie qui régna sur une très grande partie de la France et de la Belgique actuelles, ainsi que sur une partie de l'Allemagne et de la Suisse, du  jusqu'au milieu du .

Arbre généalogique des Mérovingiens 
Seuls les rois apparaissent dans cet arbre généalogique. Les pointillés indiquent des filiations incertaines. Chaque membre est défini selon son nom, son titre et ses dates de règne.

Hypothèses généalogiques 
De nombreuses tentatives de rattachement de diverses grandes familles à l'arbre généalogique des Mérovingiens ont été proposées tout au long des siècles derniers.

Ces rapprochements ont parfois été obtenus par l'ajout de personnages non Mérovingiens ou même grâce à des personnages fictifs.

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .

Articles connexes 
Généalogie des rois de France

2
Famille noble française